Rue Piron est une odonyme pouvant désigner :
 rue Piron, à Dijon ;
 rue Piron, au Mans ;
 rue Piron, à Nantes.